Кубок Хопмана 2012 — традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2012 году. По схеме турнира 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы. В каждой из групп по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

Все 8 команд приглашают организаторы на свой выбор.

Турнир-2012 — это уже 24-й турнир по счёту, проводился с 31 декабря 2011 по 7 января 2012 года на кортах Burswood Entertainment Complex в Перте, Австралия.

Посев участников

Групповой раунд

Группа A

Общий зачёт

Чехия — Болгария

США — Дания

Дания — Болгария

Чехия — США

Чехия — Дания

США — Болгария

Группа B

Общий зачёт

Франция — Китай

Австралия — Испания

Испания — Китай

Австралия — Франция

Франция — Испания

Австралия — Китай

Финал

Чехия — Франция

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира 

Австралия
Теннис
Декабрь 2011 года
Январь 2012 года
2012